Desa Cinagara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cinagara (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 106,86), Jawa Barat, 
 Desa Cinagara (administrativ by i Indonesien, lat -7,11, long 108,08), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar